Pedro Obiang (1992), een Spaans voetballer
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (1942), een Equatoriaal-Guinees politicus en president van Equatoriaal-Guinea